Hartheim staat voor:

 Hartheim am Rhein, een gemeente in het district Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Het nationaal-socialistisch Euthanasiecentrum Hartheim in Alkoven in Opper-Oostenrijk